Православные бенедиктинцы — монашеские сообщества и частные лица православного вероисповедания, которые стремятся жить в соответствии с правилами святого Бенедикта (Венедикта) Нурсийского. Хотя не существует никаких организаций, известных как «православный Орден святого Бенедикта», но все православные бенедиктинцы стараются поддерживать между собой добрые отношения.

Сообщества 
В настоящее время есть по крайней мере пять бенедиктинских монастырей в Православной церкви. Есть два ставропигиальных бенедиктинских монастыря в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей, а именно монастырь в честь Успения Божией Матери Маунт-Роял в Джексонвилле, штат Флорида, США, и монастырь в честь Христа Спасителя (или Крайстминстер) в городе Гамильтон, провинция Онтарио, Канада. Кроме того, существует бенедиктинская монашеская община в Оклахома-сити, штат Оклахома, США.

В юрисдикции Антиохийской Православной Церкви находятся несколько православных приходов латинского обряда, живущих по бенедиктинской традиции, хотя и не образующих монастыри.

В юрисдикции неканонической (находящейся в расколе и не признаваемой за Церковь ни одной другой Православной церковью) Автономной Православной Митрополии Америки и Британских островов существует аббатство Святого Имени с дочерним монастырем со имя св. Иоанна Богослова.

История 
Бенедиктинская монашеская традиция началась со святого Венедикта Нурсийского, жившего в VI веке монаха. Под впечатлением от трудов Василия Великого и Иоанна Кассиана, он составил Устав монашеской жизни, адаптированный к климатическим и бытовым условиям Западной Европы, так как существовавшие к тому времени Уставы предназначались для жизни в условиях египетских пустынь и Палестины и мало подходили для климата (и в том числе рациона) Европы. Поскольку бенедиктинская монашеская традиция появилась и развивалась на Западе, то и литургические традиции были взяты из поместной Римской церкви, а не перенесены с Востока. Подавляющее большинство бенедиктинских монастырей находились под юрисдикцией епископа Рима и остались с ним после Великого раскола христианской церкви. Однако, это касалось не всех монастырей, например, с X по XIII век на горе Афон существовал православный бенедиктинский монастырь латинского обряда, так называемый «Амальфион».

Современность 
Традиции бенедиктинского монашества в Православной церкви были во многом потеряны к началу XX века, когда началось их возрождение и появился интерес к латинскому обряду в православии.

В 1962 году под руководством своего настоятеля аббата Августина (Уитфилда) монастырь Богоматери Маунт-Роял, который был старокатолической монашеской общиной с момента его основания в 1910 году, был принят в юрисдикцию Московского Патриархата Русской православной церкви епископом Бруклинским Досифеем (Иванченко), а в 1975 году перешёл под омофор Русской православной церкви заграницей.

В 1993 году епископ Иларион (Капрал) благословил основание нового бенедиктинского монастыря в Канаде, который получил название в честь Христа Спасителя, а также широко известен под названием Крайстминстер. Этот монастырь сейчас осуществляет подготовку православных священнослужителей латинского обряда, а также в собственном издательстве печатает богослужебную литературу и ноты для использования на православных приходах латинского обряда.

В 1997 году архиепископ Иларион (Капрал) принял в юрисдикцию Русской православной церкви заграницей бывший англиканский монастырь святого Петрока на острове Тасмания, Австралия. Хотя этот монастырь не является бенедиктинским, но у него был скит в Холируд, штат Флорида, США, который жил по правилу св. Бенедикта, а ныне является самостоятельным бенедиктинским монастырём.

В настоящее время нет ни одной известной православной монахини, которая бы жила по бенедиктинской монашеской традиции.

Облатура 

Слово «облат» происходит от латинского oblatus, что означает «предложение», «то, что предлагают». Облаты св. Бенедикта служат Богу во многом так же, как и монахи-бенедиктинцы, строят свою жизнь в соответствии с духовностью бенедиктинской монашеской традиции, но не являются монахами, не приносят монашеских обетов и не обязаны жить в монастыре. Облаты — мужчины или женщины — остаются мирянами, могут иметь семьи (или жить в безбрачии по своему усмотрению) и трудиться на светской работе, но являются при этом как бы «друзьями» монашеской бенедиктинской общины (конкретного монастыря или прихода) и стремятся жить по правилу св. Бенедикта, адаптируя его к своей повседневной жизни, а также находятся в регулярном контакте и под духовным окормлением аббата монастыря.

Хабит 
Правило св. Бенедикта не предусматривало определённого цвета для монашеского хабита (повседневного монашеского облачения), а хабиты из небелёной и некрашеной шерсти не были известны среди бенедиктинцев. Однако, цветом традиционно наиболее связанным с бенедиктинской традицией является чёрный, поэтому чёрный цвет хабитов является характерным для бенедиктинцев вообще и православных бенедиктинцев в частности.

Традиционный бенедиктинский хабит представляет собой чёрную неприталенную тунику с пришитым к ней остроконечным капюшоном, препоясанную кожаным ремнем. Поверх туники (иногда под неё) надевается монашеский скапулир.

Облаты в повседневной жизни ходят в светской одежде, под которой носят малый скапулир и медальон святого Венедикта.

См. также 
 Облаты
 Западный обряд в православии

Ссылки 
 Orthodoxes Benediktinerkloster Eisbergen  - Монастырь Айсберген
 Christ the Saviour Monastery  — Официальный сайт мужского Бенедиктинского монастыря Христа Спасителя в Гамильтоне, Канада (так же известного как «Крайстминстер»).
 Monastic Oblates: A Brief Overview — Статья аббата Джеймса (Дешена) о Бенедиктинской Облатуре.
 Oblate Observances — подробно про Облатуру Крайстминстера.
 Amalfion (.pdf) — Эссе про Бенедиктинский монастырь на горе Афон.
 St Columba Orthodox Church — детально про Облатуру в Антиохийском Патриархате.
 The Mass of St Gregory the Great (.pdf) — Литургия Григория Двоеслова, используемая в аббатстве Маунт-Роял.

Православие
Монашество
Ордены, следующие уставу святого Бенедикта